Екатерина (Катрин) де Вивон, маркиза де Рамбуйе, часто просто мадам де Рамбуйе (устар. Рамбулье) (, Рим — , Париж) — знаменитая хозяйка парижского литературного салона первой половины XVII века.

Биография 
Маркиза, которую часто называли просто мадам де Рамбуйе, была дочерью и наследницей Жана де Вивона, маркиза Пизани. Её мать Джулия принадлежала к аристократической римской семье Савелли. В возрасте 12 лет Екатерина была выдана замуж за Шарля д’Анжена, видама Ле-Мана и впоследствии маркиза Рамбуйе.

После рождения своей старшей дочери, Жюли д’Анжанн в 1607 г. молодая маркиза почувствовала желание не появляться при королевском дворе, полном интриг, и начала собирать вокруг себя кружок, ставший позже таким знаменитым. Её резиденцией был расположенный неподалёку от Лувра особняк («отель») Пизани, который позже стали звать отелем Рамбуйе.

Салон мадам Рамбуйе 
Салон Рамбуйе стал центром литературной фронды против абсолютизма и одним из главных мест, где создавалась прециозная литература.

Внешнее отличие салона мадам Рамбуйе, который она держала вместе со своей дочерью, от обычных домов, открытых для приема в то время, было в том, что пространство состояло из нескольких небольших комнат, где гости могли бы двигаться и находить больше уединения, чем в больших приёмных залах. Для этих целей Отель был перестроен в 1618 году, и до 1650 года он сохранял своё значение в качестве социального и литературного центра. Практически все наиболее заметные представители французского света и культуры не избежали его голубых гостиных, в особенности во вторую четверть века, когда этот салон находился на пике славы, которой, в частности, он был обязан красоте своей хозяйки.

Успех маркизы в качестве хозяйки салона имеет много объяснений. Она обладала врождёнными способностями, которые, хотя и не были экстраординарными, были тщательным образом развиты. Кроме того, многих её гостей, подобно ей самой, отвращали от королевского двора царящие там интриги, а в доме маркизы они находили достойную альтернативу. Маркиза была приветлива и не имела сословных предубеждений, что позволяло ей одинаково любезно принимать у себя принцев крови и литераторов. Её салон оказал огромное влияние на развитие эпистолярного жанра во Франции. Больше того, превосходное качество французских писем и мемуаров XVII в. во многом можно объяснить тем, что происходило в салоне маркизы: к умению вести беседу стали относиться как к настоящему искусству, был создан четкий стандарт отточенных форм для выражения чувств.

Салон маркизы де Рамбуйе (осн. в 1608) повлиял на становление прециозной культуры, культуры утонченного светского досуга, предполагающей особые свойства сердца и ума, благородные манеры. В прециозности старались соединить традиции куртуазной культуры с современным хорошим вкусом.

Мадам де Рамбуйе была известна под прозвищем «несравненная Артенис» (Arthénice) — анаграмма её имени, созданная Франсуа де Малербом и Оноре де Бюэем, сеньором де Раканом (Honorat de Bueil).

«Les Précieuses» (драгоценные, возвышенные, утонченные) — слово, к-рым обозначались гран-дамы: Екатерина де Вивон, маркиза де Рамбулье, принцесса Монпансье, Жюли д’Анжанн, девица Скюдери, — пользовались огромным уважением в светском обществе Франции, группировавшемся при дворе или недалеко от него. («Литературная Энциклопедия»).
Среди наиболее запомнившихся эпизодов истории Отеля Рамбуйе — «война сонетов» между уранистами и иовистами, из которых самыми выдающимися стали стихи Вуатюра и Бенсерада; а также участие всех знаменитых поэтов того времени в создании «Гирлянды Жюли» — сборника стихов о различных цветах, посвященном в 1641 г. дочери мадам — Жюли д’Анженн, ставшей позже герцогиней де Монтозье (duchesse de Montausier). Шарль де Сен-Мор, её будущий муж, ставший герцогом в 1664 г., к тому моменту, как ему пришла в голову идея создания подобного сборника, ухаживал за ней 7 лет, и затем она заставила ждать его ещё 4 года. Сама же Жюли несет ответственность за ту жеманность, из-за которой Салон будет позже осмеиваться. Нравы салона и подражания ему в буржуазном обществе высмеял Мольер в комедиях «Учёные женщины» и «Смешные жеманницы».

Салон оставался действующим до смерти своей хозяйки.

Знаменитые завсегдатаи салона мадам де Рамбуйе 
 Малерб, Франсуа
 герцогиня де Лонгвиль
 Жорж де Скюдери
 Корнель
 мадам де Лафайет
 мадам де Севинье
 Фавр де Вожла, Клод
 Вуатюр, Венсан
 Ларошфуко
 Ракан
 Боссюэ
 Годо, Антуан
 Анжелика Поле
 Котен, Шарль
 Марк-Антуан Жирар де Сент-Аман
 Жан Демаре де Сен-Сорлен
 Роже де Бюсси-Рабютен
 Франсуа Менар
 Жан Ожье де Гомбо
 Таллеман де Рео

Примечания

Литература

Ссылки

См. также 
 Дэ-Рош, Мадлен, Дэ-Рош, Катрин

Хозяйки литературных и великосветских салонов Франции
Маркизы Франции